Појам Вел може да се односи на:
 Вел (река),
 Вел (Холандија),